Littré är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexis Littré (1654–1726), fransk läkare och anatom
 Émile Littré (1801–1881), fransk filolog, filosof och läkare